Raschid oder Rashid bezeichnet:
 Raschīd, Stadt in Ägypten, siehe Rosette (Ägypten)
 Rashid (Irak), Stadt
 Rashid (Pakistan), Stadt
 Āl Raschīd, Dynastie in Saudi-Arabien
 einen Mondrover, siehe Muhammad-bin-Raschid-Raumfahrtzentrum #Mondprojekt

Raschid oder Rashid ist der Name oder Familienname folgender Personen: 
 Raschīd ad-Dīn al-Hamadhani (1247–1318), jüdischer Islam-Konvertit und Wesir der Ilkhane in Täbriz
 Raschid ad-Din Sinan (um 1134–1193), Führer der Assassinen in Syrien
 Raschīd ad-Dīn Watwāt (um 1088–um 1182), Literat am Hof der Choresm-Schahs
 Abdel Aal Rashid (* 1927), ägyptischer Ringer

 Abdul Latif Raschid (* 1944), irakischer Politiker
 Abdullatif bin Raschid al-Sajani (* 1954), bahrainische Politiker und Außenminister
 Adil Rashid (* 1988), englischer Cricketspieler
 Ahmed Rashid (* 1948), pakistanischer Journalist
 Dorothea Arnd al Raschid (1869–1945), deutsche Porträtmalerin
 Franz Raschid (1954–2010), deutscher Fußballspieler
 Hani Rashid (* 1958), kanadischer Architekt 
 Ingo Taleb Rashid (* 1963), irakischer Sufi-Sheikh und Tanztheaterregisseur
 Karim Rashid (* 1960), US-amerikanischer Designer
 Lisa Rashid (* 1987), englische Fußballschiedsrichterassistentin
 Louiqa Raschid (* 1958), sri-lankisch-US-amerikanische Computerwissenschaftlerin
 Mark Rashid (* 20. Jh.), US-amerikanischer Pferdetrainer
 Muhammad Abdul Rashid (* 1941), pakistanischer Hockeyspieler
 Mahmoud Abul Leil Rashid (1935–2011), ägyptischer Politiker
 Nasser ar-Raschid (* 1937), saudi-arabischer Geschäftsmann
 Osama Rashid (* 1992), irakischer Fußballspieler

 Raschid Mohamed Raschid (* 1955), ägyptischer Politiker
 Wilhelm Harun-el-Raschid-Hintersatz (1886–1963), deutscher Offizier und SS-Standartenführer

Siehe auch:
 Ar-Raschid
 Rasheed
 Rashed
 Rached
 Rachid